Григорий Терентьевич Анастасьев () — советский военный, спортсмен и тренер по конному спорту; Заслуженный мастер спорта СССР (1950), Заслуженный тренер СССР (1957), судья всесоюзной категории (1954).

Биография 
Родился 1 ноября 1902 года в селе Глодосы Российской империи, ныне Новоукраинского района Кировоградской области Украины, в крестьянской семье.

Был пастухом. В 1924 году поступил в ряды Красной армии. В 1926—1928 годах обучался на Краснознаменных кавалерийских курсах усовершенствования командного состава (ККУКС) в Новочеркасске, после чего работал преподавателем. В августе 1941 года Анастасьев стал командиром курсантского эскадрона Чкаловского кавалерийского училища. Затем был руководителем конного дела Ташкентского кавалерийского училища в Чирчике, а с 1942 года — старшим преподавателем в Краснознаменной Высшей офицерской кавалерийской школе. 

После окончания Великой Отечественной войны занимался конным спортом. Становился чемпионом СССР 1946, 1947, 1948, 1949, 1952 годов по преодолению препятствий. В 1953 году ушел в запас в звании полковника. После окончания военной карьеры, с 1954 года, работал в Комитете по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. С этого же года был тренером сборной СССР по конному спорту. Государственный тренер СССР по конному спорту в 1954—1974 годах.

В числе его учеников — выдающаяся  советская спортсменка Елена Петушкова, а также Сергей Филатов, Иван Кизимов и Иван Калита.

Григорий Терентьевич Анастасьев был награждён орденами Ленина (1953), Трудового Красного Знамени (1949), Красной Звезды (1943), «Знак Почета» (1960, 1972), а также медалями, в числе которых «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945).

Умер 14 декабря 1974 года в Москве. Похоронен на Хованском кладбище города.

Семья 
В Новочеркасске Григорий Анастасьев женился на казачке — Клавдии Ивановне. В семье родилось десять детей (трое из них — Виталий, Владимир и Вадим умерли в детском возрасте). Семерых они вырастили — Тамара, Николай, Лена, Юрий, Григорий, Сергей и Галина.

Примечания

Ссылки 
 Григорий Терентьевич Анастасьев – легенда советского конного спорта 
 В манежах высшей школы верховой езды 
 Анастасьев Григорий Терентьевич. Незаменимый наставник 
Док. фильм "История русской Школы верховой езды" 

Родившиеся в Новоукраинском районе
Чемпионы СССР по конному спорту
Спортивные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории
Тренеры по конному спорту СССР
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Полковники (СССР)
Похороненные на Хованском кладбище